El duque Carlos Luis Federico de Mecklemburgo, príncipe de Mirow (Strelitz, 23 de febrero de 1708 - Mirow, 5 de junio de 1752) fue un miembro de la Casa de Mecklemburgo-Strelitz y el padre de la reina Carlota del Reino Unido.

Biografía
Carlos nació en Strelitz, hijo único del duque de Mecklemburgo-Strelitz reinante, el duque Adolfo Federico, y su tercera esposa, la princesa Cristina Emilia de Schwarzburg-Sondershausen. Su padre murió cuando él sólo tenía tres meses de edad. Su medio hermano sucedió al padre de Carlos como Adolfo Federico III de Mecklemburgo-Strelitz. Heredó de su padre Mirow y Nemerow. Tras la muerte de su padre vivió en Mirow con su madre. Más tarde acudió a la Universidad de  Greifswald en Pomerania.

Carlos, que tocaba la flauta travesera, emprendió en 1726 una gira por Europa para aprender más música.  Después de visitar Ginebra, Italia y Francia marchó a Viena y brevemente entró al servicio del Sacro Emperador como Teniente coronel antes de regresar a Mirow.

Después de dejar el Ejército, Carlos vivió con su familia en el palacio de Mirow, pasando la mayor parte del tiempo administrando sus estados y cuidando de la educación de sus hijos. Vivió en Mirow hasta que murió allí, a los 44 años de edad.

Cuando su medio hermano mayor, Adolfo Federico III, falleció en diciembre de 1752 sin heredero varón, el hijo de Carlos Luis Federico, Adolfo Federico IV, se convirtió en el siguiente duque de Mecklemburgo-Strelitz.

Familia
Carlos se casó el 5 de febrero de 1735 en Eisfeld con la princesa Isabel Albertina de Sajonia-Hildburghausen, hija de Ernesto Federico I de Sajonia-Hildburghausen. Fue regente en nombre de su hijo en 1752 y tuvo un papel importante en la lucha por el trono en aquella época.

Tuvieron diez hijos, de los que seis sobrevivieron hasta la edad adulta:

A través de su hija Carlota, Carlos Luis Federico es antepasado de cada monarca británico desde Jorge IV, quien ascendió al trono del Reino Unido en 1820.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos
 Schloss Mirow

Casa de Mecklemburgo-Strelitz
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nacidos en Neustrelitz